Osoby o tym nazwisku:
 Adam Kubiś – katolicki ksiądz
 Tadeusz Kubiś – polski koszykarz
 Walenty Kubiś – polski żołnierz